Швейг () — фамилия. Известные носители:
 Швейг, Грэм (духовное имя Гаруда Даса; род. 1953) — американский индолог и вайшнавский богослов.
 Швейг, Эрик (род. 1967) — канадский/североамериканский актёр индейского происхождения.